Beneath the Encasing of Ashes è il primo album del gruppo metalcore As I Lay Dying pubblicato nel 2001 attraverso Pluto Records.

Tracce

Formazione
 Tim Lambesis - voce
 Evan White - chitarra
 Noah Chase - basso
 Jordan Mancino - batteria

Collegamenti esterni